Петро́в, Влади́мир Миха́йлович:
 Петров, Владимир Михайлович (1896—1966) — советский кинорежиссёр и сценарист, актёр, народный артист СССР.
 Петров, Владимир Михайлович (1907—1991) — кадровый офицер советской разведки, бежавший на Запад (см. Дело Петрова).
 Петров, Владимир Михайлович (1908—1943) — латвийский и советский шахматист.
 Петров, Владимир Михайлович (1937—2022) — советский и российский философ, культуролог.